Сосна Ма́ссона () — вид растений семейства сосновых.

Вид назван в честь ботаника Фрэнсиса Массона, который никогда не посещал Китай.

Ботаническое описание 
Это вечнозелёное хвойное дерево, достигающее 25—45 м в высоту, с широкой округлой кроной и длинными ветвями. Ствол в диаметре до 150 см. Кора толстая, серо-коричневая с чешуйками оранжево-красного цвета. Листья игольчатые, тёмно-зелёные, собраны в пучки по два, 12-20 см длиной и 0,8-1 мм шириной. Шишки яйцевидные, 4-7 см длиной, каштаново-коричневые, открытые, когда созревают в конце зимы шириной 4-6 см. Семена крылатые, 4-6 мм длиной крыла 10-15 мм. Опыление происходит посередине весны.

Распространение 
Вид распространён в центральной и юго-восточной части Китая (провинции: Аньхой, Фуцзянь, Гуандун, Гуанси, Гуйчжоу, Хайнань, Хэнань, Хубэй, Хунань, Цзянсу, Цзянси, Сычуань, Чжэцзян), Гонконге, на Тайване. Сосна Массона растёт преимущественно на высоте 1500—2000 метров над уровнем моря.

Хозяйственное значение и применение 
Древесина дерева имеет важное хозяйственное значение в Китае. Из смолы дерева получают канифоль.

Таксономия 
, 1803, Descr. Pinus 1: 17.

Синонимы

Разновидности 
Известен один общепризнанный варитет:
, 1975,  Acta Phytotax. Sin. 13(4): 85.

Примечания

Литература 
 

Сосна
Флора Азии
Таксоны растений, названные в честь людей